Benthosuchus es un género de anfibio extinto del orden Temnospondyli, que vivió durante el Triásico en Rusia. El género fue nombrado en 1937, y la especie tipo, Benthosuchus sushkini, fue nombrada en 1940. Benthosuchus ha sido tradicionalmente considerado como miembro de la superfamilia de temnospóndilos  Trematosauroidea, y la familia Benthosuchidae fue establecida en 1940 para incluir a Benthosuchus y al trematosauroide relacionado Thoosuchus. Algunos análisis filogenéticos recientes han removido a Benthosuchus de Trematosauroidea por completo, situándolo como un pariente cercano de Mastodonsauroidea, otro grupo de temnospóndilos del Triásico. Otros estudios mantienen a Benthosuchus dentro de Trematosauroidea, pero ya que Benthosuchus y Thoosuchus tienen posiciones sucesivamente basales en estos árboles ellos forman una agrupación parafilética, no un clado válido. En cualquier caso, Benthosuchidae es una familia monotípica que solo contiene a Benthosuchus.

Descripción 
El cráneo de Benthosuchus mide cerca de 0.75 m de longitud (es comparativamente corto en los individuos jóvenes pero se alargaba con la edad), y la longitud corporal total es de cerca de 2.5 metros. Vivía en amplios ríos desbordantes en la Depresión del Oriente Ruso.

Filogenia 
Benthosuchus es tradicionalmente considerado como pariente cercano de un grupo de temnospóndilos llamados capitosáuridos. En particular, tiene un gran parecido al capitosáurido Wetlugasaurus. Muchos de los análisis filogenéticos a gran escala de los temnospóndilos sitúan a Benthosuchus dentro de un clado llamado Capitosauria. Sin embargo, análisis más recientes como el de Fortuny et al. (2011) recuperan a Benthosuchus dentro de otro clado llamado Trematosauria. Ocasionalmente este es agrupado cerca de la familia Trematosauridae como un miembro basal del grupo Trematosauroidea. Fortuny et al. encontraron a Benthosuchus posicionado por fuera de Trematosauroidea como un trematosaurio muy basal. A continuación el cladograma de Fortuny et al. (2011) mostrando la posición filogenética de Benthosuchus:

Referencias 

Temnospondyli
Fósiles del Triásico
Fósiles de Europa